Crumley ist der Familienname folgender Personen:

 James Crumley (1939–2008), US-amerikanischer Krimiautor
 James Robert Crumley Jr. (1925–2015), US-amerikanischer Bischof